Cal Marquès (Alella), casa d'Alella, al Maresme
 Cal Marquès (Castellfollit de Riubregós), masia de Castellfollit de Riubregós (Anoia) 
 Cal Marquès (Espolla), casa d'Espolla, a l'Alt Empordà
 Cal Marquès (Fortià), casa de Fortià, a l'Alt Empordà
 Cal Marquès (Pau), casa de Pau a l'Alt Empordà
 Cal Marquès de la Torre, casa de la ciutat de Palma 
 Cal Marquès de Monsolís, casa de Montgat, al Maresme
 Portal de Cal Marquès, obra del municipi de Mediona (Alt Penedès)